Список игроков ФК «Интер» Черкесск — полный перечень футболистов, выступавших за футбольный клуб «Интер» (Черкесск). В список включены 49 игроков, каждый из которых выходил на поле в составе команды хотя бы один раз, хотя бы на одну секунду в официальных матчах — Первенстве ПФЛ и Кубке России.

Список футболистов 
{| class="standard sortable collapsible"
!rowspan="2" style="background-color:#cfe3ff;"|<center>Игрок
!rowspan="2" style="background-color:#cfe3ff;"|<center>Датарождения
!rowspan="2" style="background-color:#cfe3ff;"|<center>
!rowspan="2" style="background-color:#cfe3ff;"|<center>
!colspan="4" style="background-color:#cfe3ff;"|<center>
!colspan="4" style="background-color:#cfe3ff;"|<center>
!colspan="4" style="background-color:#cfe3ff;"|<center>Всего
|-
!style="background-color:#cfe3ff;"|
!style="background-color:#cfe3ff;"|
!style="background-color:#cfe3ff;"|
!style="background-color:#cfe3ff;"|
!style="background-color:#cfe3ff;"|
!style="background-color:#cfe3ff;"|
!style="background-color:#cfe3ff;"|
!style="background-color:#cfe3ff;"|
!style="background-color:#cfe3ff;"|
!style="background-color:#cfe3ff;"|
!style="background-color:#cfe3ff;"|
!style="background-color:#cfe3ff;"|
|-
|style="text-align:left;"| Залим Кишев[en] ||<center>18 июля 1990||<center>||||<center>22||<center>0||<center>5||<center>0||<center>31||<center>1||<center>6||<center>0||<center>53||<center>1||<center>11||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Дауд Далиев||<center>5 августа 1997||<center>Защ||2019—2021||<center>20||<center>0||<center>5||<center>0||<center>28||<center>1||<center>8||<center>1||<center>48||<center>1||<center>13||<center>1
|-
|style="text-align:left;"| Расул Бостанов ||<center>8 декабря 1999||<center>ПЗ/Нап||2019—2021||<center>15||<center>1||<center>0||<center>0||<center>25||<center>||<center>9||<center>0||<center>40||<center>||<center>9||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Дени Далиев||<center>11 января 1996||<center>ПЗ||2019—2020||<center>23||<center>3||<center>2||<center>0||<center>16||<center>||<center>2||<center>0||<center>39||<center>||<center>4||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Ренат Гагиты[en] ||<center>26 марта 1995||<center>ПЗ||2019—2020||<center>21||<center>0||<center>9||<center>0||<center>16||<center>0||<center>4||<center>0||<center>37||<center>0||<center>13||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Георгий Кучиев[en]||<center>1 января 1998||<center>Нап||2019—2020||<center>20||<center>4||<center>3||<center>0||<center>15||<center>4||<center>4||<center>0||<center>35||<center>8||<center>7||<center>0
|-
|style="text-align:left;"|||<center>24 июня 1992||<center>ПЗ||2020—2021||colspan="4"|<center>⸻||<center>32||<center>||<center>6||<center>1||<center>32||<center>||<center>6||<center>1
|-
|style="text-align:left;"| Даниил Кириченко||<center>1 февраля 1995||<center>Защ||2020—2021||colspan="4"|<center>⸻||<center>30||<center>0||<center>6||<center>1||<center>30||<center>0||<center>6||<center>1
|-
|style="text-align:left;"| Далер Даурский||<center>17 января 1996||<center>ПЗ||2020—2021||colspan="4"|<center>⸻||<center>30||<center>1||<center>2||<center>0||<center>30||<center>1||<center>2||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Владимир Айвазянц||<center>3 января 1998||<center>Защ||2019—2021||<center>10||<center>0||<center>0||<center>0||<center>19||<center>0||<center>1||<center>0||<center>29||<center>0||<center>1||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Иван Никонов||<center>30 января 1997||<center>Защ||2020—2021||colspan="4"|<center>⸻||<center>28||<center>1||<center>3||<center>0||<center>28||<center>1||<center>3||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Егор Костров||<center>30 июля 1997||<center>ПЗ||2020—2021||colspan="4"|<center>⸻||<center>27||<center>1||<center>4||<center>0||<center>27||<center>1||<center>4||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Руслан Гергов||<center>22 августа 2000||<center>ПЗ/Нап||2019—2021||<center>12||<center>1||<center>0||<center>0||<center>11||<center>0||<center>0||<center>0||<center>23||<center>1||<center>0||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Тамерлан Хачиров||<center>23 июля 2000||<center>Вр||2020—2021||colspan="4"|<center>⸻||<center>21||<center>||<center>2||<center>0||<center>21||<center>||<center>2||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Евгений Стуканов[en]||<center>9 января 1996||<center>ПЗ||2019—2020||<center>21||<center>2||<center>0||<center>0||colspan="4"|<center>⸻||<center>21||<center>2||<center>0||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Сергей Митренко||<center>23 января 1998||<center>ПЗ||2019—2020||<center>21||<center>0||<center>5||<center>0||colspan="4"|<center>⸻||<center>21||<center>0||<center>5||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Темирлан Тлепшев||<center>2 сентября 1998||<center>Нап||2020—2021||colspan="4"|<center>⸻||<center>21||<center>3||<center>4||<center>1||<center>21||<center>3||<center>4||<center>1
|-
|style="text-align:left;"| Батраз Баликоев||<center>5 декабря 2000||<center>Защ||2020—2021||colspan="4"|<center>⸻||<center>20||<center>0||<center>5||<center>1||<center>20||<center>0||<center>5||<center>1
|-
|style="text-align:left;"| Раджаб Исаев||<center>21 ноября 1998||<center>Нап||2020—2021||colspan="4"|<center>⸻||<center>20||<center>0||<center>2||<center>0||<center>20||<center>0||<center>2||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Иван Столбовой||<center>11 августа 1986||<center>Нап||<center>2019||<center>19||<center>||<center>4||<center>0||colspan="4"|<center>⸻||<center>19||<center>||<center>4||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Шамиль Мижаев||<center>26 мая 1998||<center>ПЗ||2020—2021||colspan="4"|<center>⸻||<center>19||<center>0||<center>3||<center>0||<center>19||<center>0||<center>3||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Вадим Лазарев[en]||<center>4 февраля 2000||<center>Защ||<center>2019||<center>17||<center>0||<center>3||<center>0||colspan="4"|<center>⸻||<center>17||<center>0||<center>3||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Владислав Сысуев[en]||<center>12 апреля 1989||<center>ПЗ||<center>2019||<center>17||<center>1||<center>3||<center>0||colspan="4"|<center>⸻||<center>17||<center>1||<center>3||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Анзор Уша||<center>26 ноября 1993||<center>Защ||2019—2020||<center>17||<center>0||<center>1||<center>0||colspan="4"|<center>⸻||<center>17||<center>0||<center>1||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Вадим Абидоков||<center>21 апреля 1996||<center>ПЗ||<center>2019||<center>17||<center>2||<center>3||<center>0||colspan="4"|<center>⸻||<center>17||<center>2||<center>3||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Владислав Тюфяков[en]||<center>29 августа 1996||<center>Защ||<center>2019||<center>16||<center>1||<center>1||<center>0||colspan="4"|<center>⸻||<center>16||<center>1||<center>1||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Сослан Ваниев||<center>22 мая 1997||<center>ПЗ||2020—2021||colspan="4"|<center>⸻||<center>15||<center>1||<center>0||<center>0||<center>15||<center>1||<center>0||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Эдуард Байчора[en] ||<center>4 февраля 1992||<center>Вр||<center>2019||<center>14||<center>||<center>2||<center>0||colspan="4"|<center>⸻||<center>14||<center>||<center>2||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Александр Пономарёв||<center>9 августа 2000||<center>Вр||2020—2021||colspan="4"|<center>⸻||<center>14||<center>||<center>0||<center>0||<center>14||<center>||<center>0||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Мухамед Кумыков||<center>26 марта 2001||<center>ПЗ||2020—2021||colspan="4"|<center>⸻||<center>12||<center>0||<center>1||<center>0||<center>12||<center>0||<center>1||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Алан Алборов[en] ||<center>28 октября 1989||<center>Защ||2019—2020||<center>11||<center>0||<center>3||<center>1||colspan="4"|<center>⸻||<center>11||<center>0||<center>3||<center>1
|-
|style="text-align:left;"| Альберт Берберов||<center>9 мая 2002||<center>ПЗ||2020—2021||colspan="4"|<center>⸻||<center>11||<center>0||<center>0||<center>0||<center>11||<center>0||<center>0||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Дмитрий Зорников[en]||<center>28 апреля 1997||<center>Вр||2019—2020||<center>10||<center>||<center>2||<center>0||colspan="4"|<center>⸻||<center>10||<center>||<center>2||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Станислав Кишмахов||<center>4 января 1998||<center>ПЗ||<center>2021||colspan="4"|<center>⸻||<center>10||<center>0||<center>1||<center>0||<center>10||<center>0||<center>1||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Аюб Бацуев||<center>9 февраля 1997||<center>ПЗ||<center>2019||<center>9||<center>4||<center>3||<center>0||colspan="4"|<center>⸻||<center>9||<center>4||<center>3||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Ислам Гедиев||<center>26 июля 2002||<center>ПЗ||<center>2021||colspan="4"|<center>⸻||<center>8||<center>0||<center>0||<center>0||<center>8||<center>0||<center>0||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Аким Абдоков||<center>17 апреля 2000||<center>Нап||<center>2019||<center>7||<center>0||<center>0||<center>0||colspan="4"|<center>⸻||<center>7||<center>0||<center>0||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Денис Лазарев||<center>25 октября 1996||<center>ПЗ||<center>2020||colspan="4"|<center>⸻||<center>7||<center>0||<center>2||<center>1||<center>7||<center>0||<center>2||<center>1
|-
|style="text-align:left;"| Ислам Шадуев||<center>3 августа 2003||<center>Нап||<center>2021||colspan="4"|<center>⸻||<center>6||<center>0||<center>0||<center>0||<center>6||<center>0||<center>0||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Руслан Тебуев||<center>13 января 1984||<center>ПЗ||2020—2021||colspan="4"|<center>⸻||<center>5||<center>0||<center>0||<center>0||<center>5||<center>0||<center>0||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Георгий Мостиев||<center>22 августа 2001||<center>ПЗ||2020—2021||colspan="4"|<center>⸻||<center>5||<center>0||<center>1||<center>0||<center>5||<center>0||<center>1||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Идар Шумахов||<center>5 июня 1999||<center>Защ||2019—2020||<center>4||<center>0||<center>2||<center>0||colspan="4"|<center>⸻||<center>4||<center>0||<center>2||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Анвар Кучалиев||<center>14 июня 2002||<center>ПЗ||2020—2021||colspan="4"|<center>⸻||<center>4||<center>0||<center>1||<center>0||<center>4||<center>0||<center>1||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Сергей Забродин[en]||<center>25 февраля 1998||<center>ПЗ||<center>2020||<center>2||<center>0||<center>2||<center>0||colspan="4"|<center>⸻||<center>2||<center>0||<center>2||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Никита Абрамушкин||<center>25 января 2001||<center>Защ||<center>2020||<center>2||<center>0||<center>0||<center>0||colspan="4"|<center>⸻||<center>2||<center>0||<center>0||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Андрей Золотов||<center>||<center>Защ||<center>2020||<center>2||<center>0||<center>0||<center>0||colspan="4"|<center>⸻||<center>2||<center>0||<center>0||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Ислам Айбазов||<center>21 августа 2003||<center>Защ||<center>2021||colspan="4"|<center>⸻||<center>1||<center>0||<center>0||<center>0||<center>1||<center>0||<center>0||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Заур Шумахов||<center>16 октября 1997||<center>Защ||<center>2019||<center>1||<center>0||<center>0||<center>0||colspan="4"|<center>⸻||<center>1||<center>0||<center>0||<center>0
|-
|style="text-align:left;"| Георгий Николаев||<center>18 декабря 1997||<center>Защ||<center>2020||<center>1||<center>0||<center>0||<center>0||colspan="4"|<center>⸻||<center>1||<center>0||<center>0||<center>0
|}

Примечания 

Интер Черкесск